Bundesliga 1990/1991 był to 28. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 8 sierpnia 1990 roku, a zakończył się 15 czerwca 1991. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Bayern Monachium. Nowym mistrzem Niemiec zostało 1. FC Kaiserslautern dla którego był to trzeci tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Roland Wohlfarth, który strzelił 21 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
FC St. Pauli, 16. drużyna Bundesligi oraz Stuttgarter Kickers, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Po dwóch spotkaniach padł remis 2:2. Dodatkowe, trzecie spotkanie, zakończyło się zwycięstwem Kickers 3:1. Stuttgarter Kickers dzięki temu zwycięstwu awansowało do Bundesligi.

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1990 w Niemczech
1991 w Niemczech